A la ciudad de Medellín, Colombia, se le asocia predominantemente con actividades industriales y comerciales, y de servicios y tecnologías, pero lo cierto es que también la vida cultural y artística de la urbe es variada y muy intensa, y se refleja en parte en sus museos. Además, es la ciudad colombiana con mayor cantidad de esculturas en pie de dicho país, lo que la convierte en todo un museo al aire libre.

Las colecciones que guardan los museos e instituciones de la ciudad son de significativo valor, y están celosamente conservadas y debidamente exhibidas por prestigiosas instituciones con los propósitos de estudio, educación y deleite para la comunidad local y los visitantes. La historia, la música, la pintura, la fotografía, la escultura, la etnografía, las ciencias naturales, los minerales, la tecnología, la numismática, tienen cada uno reservado un espacio en los museos de Medellín, que se presentan como una alternativa para que el turista se acerque y conozca más sobre la región.

Algunos de ellos tienen como sede edificaciones con valor arquitectónico y patrimonial, lo que les otorga un motivo adicional para tenerlos en cuenta.

Principales museos y recintos culturales de Medellín 

 El Museo de Antioquia es el museo más importante de Medellín, y uno de los más conocidos de Colombia. Fue el primero fundado en el departamento de Antioquia, y el segundo en el país. Sus colecciones reposan en pleno centro de la ciudad, en el antiguo Palacio Municipal, transformado hoy en sede principal de la institución, frente a la plaza Botero. Fue fundado en 1881 con el nombre Museo de Zea en honor a Francisco Antonio Zea, pero es en 1978 cuando el maestro Fernando Botero sugiere que se llame con el nombre actual, cambio éste que fue aceptado. El Museo ofrece a sus visitantes la oportunidad de apreciar exposiciones temporales, itinerantes, y colecciones permanentes como las de Fernando Botero, con 108 pinturas en diferentes técnicas, y las de Francisco Antonio Cano y Marco Tobón Mejía. Las salas del museo están ocupadas además por miles de obras de arte prehispánico, colonial, republicano y contemporáneo, y con pinturas, esculturas, fotografías, caricaturas y dibujos de artistas nacionales y extranjeros. El museo, en sus dos sedes contiguas, cuenta con un taller de conservación y restauración, sala de proyecciones, auditorio, tienda del museo, restaurantes y cafeterías y muchos otros servicios.

 El Museo de Arte Moderno de Medellín, (MAMM), fundado en 1978, cuenta en su colección con un valioso fondo de arte contemporáneo conformado por esculturas, ensamblajes, pintura, fotografía y grabados de artistas nacionales y extranjeros. Uno de sus mayores puntos de interés es la colección de casi la totalidad de las obras de la pintora antioqueña Débora Arango. Otro de sus mayores atractivos es la proyección de cine-arte. Asimismo, es sede de la Bienal Internacional de Video, en septiembre. En la actualidad, año 2009, el Museo de Arte Moderno de Medellín se apresta a iniciar la segunda época de su fructífera existencia. Está en plena construcción su nueva sede, localizada en la Ciudad del Río, una enorme y simbólica contribución urbanística al futuro de Medellín auspiciada por sus más grandes empresas y empresarios.

 El Museo Universitario Universidad de Antioquia, ubicado en la Plazoleta Central de la Ciudad Universitaria (Bloque 15), cuenta con una área de 6.400 m². Fue creado en 1942 para apoyar los programas académicos de la Universidad. El área de antropología exhibe una colección de 18.000 piezas de cerámica, piedra, concha, metal y textiles precolombinos, la segunda más rica del país, y una completa colección etnográfica. El área de artes visuales comprende pintura y escultura contemporáneas, e incluye 1200 piezas de artistas contemporáneos. El área de Historia de la Universidad recoge en mil piezas y documentos los 200 años de existencia de la Universidad; y la sección de ciencias naturales exhibe 5400 piezas, entre animales nativos y exóticos embalsamados, pieles de estudio, minerales y fósiles.

 El Museo El Castillo es un palacio, construido en 1930 en estilo gótico medieval y abierto al público en 1972; posee jardines al estilo francés, sala de explosiones, biblioteca y sala de conciertos para 250 personas; exhibe permanentemente objetos de porcelana y cristal, vitrales, música, escultura, piano y ballet.

  el Museo del Agua EPM (Antes Museo Interactivo EPM) hace parte del entorno del Parque de los Pies Descalzos. Recibe 1000 visitas diarias, sobre todo de estudiantes. Se trata de un recorrido didáctico por 22 salas distribuidas en cuatro pabellones en los que, con recursos tecnológicos y de manera amena, se explica y se interactúa con los principios físicos del agua, la energía, del gas y las telecomunicaciones. Es financiado y administrado por las Empresas Públicas de Medellín.

 El Museo de Mineralogía (también llamado Museo de Geociencias) está ubicado en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia; cuenta con una exhibición permanente de un total de 2.778 ejemplares; sus colecciones son reconocidas por los expertos mineralogistas como unas de las mejores de los museos de Suramérica.

 El Museo Cementerio San Pedro fue construido en 1828 y declarado Monumento Nacional en 1999; este lugar constituye parte integral del patrimonio cultural y arquitectónico de Medellín. Aunque corresponde a la categoría de obras escultóricas y arquitecturas representativas del arte funerario, el espacio ha comenzado a perfilarse como un nuevo lugar de encuentro para la difusión artística. Se conservan allí colecciones de arte local y nacional y, en las noches de luna llena, se celebran conciertos, espectáculos de narración oral, obras de teatro y danza. Pero, sin duda, lo más significativo del lugar lo constituyen los monumentos funerarios levantados en memoria de figuras destacadas de la historia nacional.

 La Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez era el Hogar-Taller donde vivió el maestro Pedro Nel Gómez, uno de los principales muralistas de Latinoamérica. La casa se convirtió en un museo en 1975, gracias a la donación que hicieron el artista y su familia de la propiedad y las obras que contiene.

La residencia posee decoraciones murales al fresco con un área de ciento sesenta metros cuadrados; conserva en archivo los "cartones" preparatorios de los cerca de 2200 metros cuadrados de decoraciones murales al fresco realizadas en múltiples espacios y edificios públicos de la ciudad y del país. Guarda cerca de tres mil obras de arte entre dibujos, acuarelas, óleos, pasteles, y algunas esculturas y proyectos arquitectónicos. Su Biblioteca Giuliana Scalaberni conserva cerca de dos mil libros y más de cinco mil documentos sobre la vida y obra del artista.

 La Casa Museo Gardeliana difunde la cultura e historia del Tango. Fue declarada Patrimonio Cultural y Monumento Histórico por el Concejo de Medellín en 2002. Fue fundada el 14 de febrero de 1973 por el argentino Leonardo Nieto Jarbón en el barrio Manrique, en una tradicional casa de apariencia sencilla. El célebre cantante de tangos Carlos Gardel encontró su muerte en Medellín, al accidentarse el avión en que viajaba. Desde entonces - incluso desde mucho antes -, existe en la ciudad una profunda cultura tanguera. Algunas placas testimonian la visita a este museo de personalidades famosos de la política, del espectáculo y de las letras, como el escritor argentino Jorge Luis Borges.

 El Museo Entomológico Francisco Luis Gallego se especializa en la entomología; cuenta con más de 200.000 insectos repartidos en cinco colecciones: taxonómica central, económica central, taxonómica didáctica, económica didáctica y formas inmaduras. Posee una sección de bibliografía con 3.000 publicaciones tales como monografías, índices, catálogos y listados de insectos de varias partes del mundo. El Museo fue creado en el año 1937 por el profesor Francisco Luís Gallego Montaño, considerado uno de los padres de la Entomología colombiana, y pertenece a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín); sirve además como apoyo académico, facilitando a la comunidad entomológica y al público en general el libre acceso al mundo de los insectos.

 El Parque Explora está ubicado entre el Jardín Botánico y el Parque Norte. Esta moderna instalación es un museo interactivo orientado hacia muchos y variados aspectos del conocimiento y la creatividad. Ofrece al visitante una experiencia única de contacto íntimo con lo más avanzado de la ciencia y la tecnología, el universo y el espacio exterior, la naturaleza y nuestro planeta, el cuerpo humano, la biología, la ecología, la investigación, la creatividad e inventiva, y el aprendizaje lúdico, entre otros factores. Dispone del mayor acuario de Suramérica, en donde se pueden contemplar peces de los ríos Amazonas y Orinoco, y variados ejemplares acuáticos del Caribe y el Pacífico colombiano.

 El Planetario de Medellín fue creado el 10 de octubre de 1984; está ubicado al frente de El Parque de Los Deseos; cuenta con telescopios y sala de proyección para 300 personas; en su cúpula de 17.5 metros de diámetro son permanentes las exhibiciones, para todas las edades, sobre nuestro planeta y el espacio. Entre sus servicios se incluyen auditorio, biblioteca, y una exposición permanente sobre la historia espacial. El Planetario es un espacio que fomenta la cultura científica y tecnológica, y que incentiva la curiosidad por todo lo relacionado con las ciencias. Fue renovado y actualizado completamente en el año 2006, y está integrado a la mayor zona lúdica, tecnológica y científica de la ciudad, al norte de Medellín. En sus alrededores se encuentran la Casa de la Música, la Ciudad Universitaria de la Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico, el Parque Explora (museo interactivo), el Parque Norte (parque de atracciones), el Museo Cementerio San Pedro, y la Estación Universidad del Metro.

Otros museos importantes 

 Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes. Expone los hallazgos etnográficos de los misioneros del Seminario de Misiones de Yarumal, comunidad que el 29 de septiembre de 1972 decidió exhibir el material recogido en muchos años de trabajo entre las comunidades indígenas. Tiene 8 salas de exposiciones organizadas por regiones, con artesanías y elementos de la cultura espiritual y material representativos de muchas etnias colombianas y del mundo. Una de sus piezas más visitadas es una Maloka de la Amazonia. Cuenta con un auditorio en donde se realizan conferencias, talleres y se presenta cine y video.

 Museo Etnográfico Madre Laura. Exhibe el patrimonio cultural indígena recogido por la Madre Laura y la comunidad de monjas misioneras a la que perteneció. Son objetos de culturas precolombinas de Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Panamá y México. Son aproximadamente dos mil piezas, organizadas por sesiones: indumentaria, utensilios de trabajo, caza, pesca, adornos, armas, instrumentos musicales, vivienda, implementos para sus ritos y fiestas, conforman esta importante muestra. También tiene elementos de la cultura Zaire. Funciona en la Casa de la Congregación de las Misioneras de la Madre Laura.

 Centro Cultural Banco de la República. Funciona en las instalaciones de la sucursal del Banco de la República, frente al parque Berrio, cuenta con la Colección Filatélica, el Centro de Documentación Económica, una Sala de Exposición y un Auditorio (capacidad 250 personas). La Colección Filatélica, abrió sus puertas al público en junio de 1977 con el nombre de Museo Filatélico. Actualmente guarda y preserva unas 300.000 estampillas colombianas y de los demás países del mundo y territorios que las han emitido desde 1840, estas piezas clave en la historia postal y filatélica, se exhiben en exposiciones rotativas. El Centro de Documentación Económica, se organizó en 1979 para atender a las necesidades de una unidad de información especializada dentro del campo económico, en los aspectos monetarios, financieros, bancarios, cambiarios y del sector externo. En la Sala de Exposición se realizan y se presentan exposiciones, principalmente en los aspectos relacionados con el patrimonio cultural. En los últimos años se han presentado ciclos de exhibiciones alrededor de temas como: Memoria visual (fotografías históricas); Arquitectura regional; Historia de la caricatura, entre otras.

Otros museos que se destacan son: Casa Museo Santa Fe y Museo de Ciencias Naturales.

Véase también 
 Museos en Antioquia y Medellín
 Medellín
 Turismo en Medellín
 Parques y plazas de Medellín

Enlaces externos 

 Museo de Antioquia
 Museo Universitario Universidad de Antioquia
 Museo Cementerio San Pedro
 Museo Interactivo EPM
 Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes
 
 Centro Cultural Banco de la República

 *